Денмарк има више значења:
 Денмарк (Ајова)
 Денмарк (Јужна Каролина)
 Денмарк (Висконсин)